Juno (Iuno, Junona) – bogini rzymska
 Juno – planetoida
 Juno – rakiety nośne
 Juno – bezzałogowa sonda kosmiczna, orbiter Jowisza
 Juno – jezioro rynnowe na Pojezierzu Mrągowskim
 Juno – kryptonim jednej z plaż w inwazji na Normandię w czasie II wojny światowej
 Juno – film
 Juno – białka  kodowane u człowieka genem FOLR4
 Juno – amerykański zespół grający muzykę indie rock

Zobacz też 
 Juneau – miasto na Alasce, stolica tego stanu
 Juno Beach – miasto na Florydzie